Гібри́д — помісь, комбінація двох або більше різних об'єктів або характеристик, властивостей у одному об'єкті.
Синонім: Помісь

 Гібрид (біологія) — результат схрещування представників двох таксонів.
 Гібридизація орбіталей — в хімії, перекриття електронних орбіталей.
 Гібридний автомобіль — автомобіль з електродвигуном та двигуном внутрішнього згорання.
 Гібридний мезон — у фізиці, гіпотетична частинка, яка складається із кварку, антикварку та мінімум одного збудженого глюону.
 Гібри́дний — змішаний.

Джерела